La competició de dobles masculins fou una de les quatre proves del programa de tennis als Jocs Olímpics d'Atenes de 2004. La competició es realitzà al Centre Olímpic de Tennis entre els dies 15 i 22 d'agost de 2004 sobre pista dura.

Hi participaren 32 parelles de 25 comitès nacionals diferents.

Classificació

Caps de sèrie 

  Bob Bryan / Mike Bryan 
  Wayne Arthurs / Todd Woodbridge 
  Michaël Llodra / Fabrice Santoro 
  Wayne Black / Kevin Ullyett 

  Mahesh Bhupathi / Leander Paes 
  Gastón Etlis / Martín Rodríguez 
  Martin Damm / Cyril Suk 
  Jonathan Erlich / Andy Ram

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Enllaços externs 
 Quadre dobles masculins a Atenes 2004  a ITF 
 Quadre dobles masculins a Atenes 2004  a sports-reference 

Masculi Dobles